FSM (autofabrikant), een Pools automerk.
Micronesië, een eilandstaat in de Stille Oceaan (Federated States of Micronesia).
Fatih Sultan Mehmetbrug, een brug in Istanboel.
Vliegend Spaghettimonster, een godheid (Flying Spaghetti Monster).
Eindigetoestandsautomaat, een manier om het gedrag van een systeem te modelleren (finite state machine).
Functional Size Measurement, methoden om de omvang van software vast te stellen.
Fries Scheepvaart Museum, een museum over de stad Sneek en de Friese scheepvaart.
Friese Stoomtrein Maatschappij, een voormalige museumspoorwegmaatschappij.
Wereld Sociaal Forum, een jaarlijks congres, tegenhanger van de G8 (Fórum Social Mundial).
Frequency specific microcurrent, een behandeling bij gezondheidsklachten aan de weke delen.